III Brigada Aéreaes el nombre por el que se conoce tanto a:

 la III Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina;
 la III Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana;
 la III Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile;
 o la Brigada Aérea III de la Fuerza Aérea Uruguaya.